Le tournoi Open du Texas 2002 est l'édition féminine 2002 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du  au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux premières têtes de série et voit Carol Owens l'emporter face à Cassie Jackman.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en février 2002
Sport aux États-Unis en mars 2002
Squash en 2002